Змагання зі спринту серед чоловіків на Чемпіонаті світу з трекових велоперегонів 2014 відбулись 1–2 березня. У змаганнях взяли участь 32 велогонщики.

Медалісти

Результати

Кваліфікація
Кваліфікація розпочалась о 12:00.

1/16 фіналу
Заїзди 1/16 фіналу розпочались о 13:05.

1/8 фіналу
Заїзди 1/8 фіналу розпочались о 14:40.

Перезаїзди 1/8 фіналу 
Перезаїзди 1/8 фіналу розпочались о 15:30.

Чвертьфінали
Заїзди 1 розпочались о 18:40, а заїзди 2 о 19:35.

Заїзд за 5–8-ме місця
Заїзд за 5–8-ме місця відбувся о 20:50.

Півфінали
Заїзди 1 розпочались о 15:30, заїзди 2 о 16:00 і заїзди 3 о 16:20.

Фінали 
Заїзди 1 розпочались о 17:00, а заїзди 2 о 17:25.

Примітки 

Чемпіонат світу з трекових велоперегонів 2014
Чемпіонати світу з трекових велоперегонів — спринт (чоловіки)